Cryptailurus (Криптаилурус — „скривена мачка”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Palaeogalidae који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи криптос (стгрч. -{κρυπτός}-), која значи скривено,
 и старогрчке ријечи аилоурос (стгрч. -{αἴλουρος}-), која значи мачка.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Cryptailurus.

Временска распрострањенст рода Cryptailurus унутар породице Palaeogalidae

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeogalidae

Референце

Литература

Спољашње везе 

Palaeogalidae
Изумрли сисари Северне Америке